Ринальдо Фьорамонте Мартино (; 6 октября, по другим данным 6 ноября 1921, Росарио, Аргентина — 15 ноября 2000, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский и итальянский футболист, игравший за сборные Аргентины и Италии. Был одним из известнейших футболистов 1940—1950-х гг, уругвайский футболист Роке Масполи назвал Мартино одним из лучших игроков мира своей эпохи. Он выиграл два чемпионата Южной Америки.

Карьера 

Мартино Ринальдо в семье итальянца Бенито и матери Марии Левотти. Он стал девятым ребёнком в семье: помимо Мартино у четы Ринальдо было ещё пять сыновей и три дочери.

Мартино начал свой футбольный путь в молодёжной команде «Пеньяроль» из Росарио, а затем выступал за «Санта-Фе». С 1937 года Ринальдо стал играть за клуб «Бельграно» из того же города. В 1940 году скауты клуба «Сан-Лоренсо» проводили просмотр футболиста , игравшего за ещё один местный клуб — «Сентраль Кордова». Встреча, которую они планировали посетить, не состоялась из-за дождя, но скауты попали на матч «Бельграно». Там они заметили игру Ринальдо. А когда узнали стоимость трансфера нападающего — 13 тысяч песо, что значительно меньше 40 тысяч, затребуемые за Агирре, приняли решение о его покупке.

В 1941 году, в возрасте 19 лет, он пришёл в первую команду клуба «Сан-Лоренсо», дебютировав 22 января в матче с уругвайским «Ливерпулем». В официальной встрече он впервые сыграл в матче с «Ньюэллс Олд Бойз», в котором его клуб проиграл со счётом 1:5.Первоначально он играл на правом фланге нападения, а потом в 1942 году тренер «Сан-Лоренсо» Эмерико Хиршль поставил Мартино на левый фланг, тот отплатил тренеру сполна, забив 25 мячей в 30 играх. В 1946 году «Сан-Лоренсо» выиграл чемпионат и совершил удачное турне по Европе, а в его атаке блистали Мартино и Рене Понтони. В «Сан-Лоренсо» он получил своё шутливое прозвище Мачучо, которым его «наградил» партнёр по команде Бартоломе Коломбо, из-за частого употребления в своей речи выражения «много больше» (más mucho). По другой версии, это произошло, когда игрок давал интервью на радио. Ведущий спросил Мартино, что он чувствует, когда играет в составе сборной Аргентины. На что Ринальдо ответил: «Y no sé... Labruna, juega ma mucho que yo» («Я не знаю... Лабруна же играет много больше меня»).

В составе сборной Аргентины Мартино дебютировал в 1942 году в матче с Уругваем (4:1 — победа Аргентины). В 1945 и 1946 году Мартино выигрывал со сборной Аргентины чемпионат Южной Америки. В 1945 году он забил один из самых знаменитых голов в истории южноамериканского футбола, когда Мартино в матче с Уругваем, обыграв трёх игроков и усадив на поле финтом голкипера Масполи, перекинул мяч через его голову, тот гол окрестили «Гол Америки».

В 1949 году Мартино уехал в Италию играть за «Ювентус», где дебютировал 11 сентября в матче с «Фиорентиной» (5:2). Там футболист выступал один сезон, проведя 33 матча и забив 18 голов, а также сыграл один матч за сборную Италии. В 1950 году Мартино возвратился в Южную Америку, где выступал за уругвайский «Насьональ», с которым стал чемпионом Уругвая. В следующем году он уехал в Аргентину, играть за «Боку Хуниорс», а потом возвращается в «Насьональ», будучи проданным клубу за 300 тысяч песо, снова став уругвайским чемпионом. В 1953 году «Насьональ» предоставил Мартино статус свободного агента, и тот перешёл сначала в «Сан-Паулу», где сыграл 5 встреч, а затем в «Серро», где завершил игровую карьеру.

В 1964 году Мартино стал президентом общества бывших футболистов Аргентины. В 1962 году Мартино вместе с партнёрами открыл ночной клуб «», ставший одним из центральных танго-клубов Буэнос-Айреса и существовавший на протяжении более 15 лет.

Ринальдо Мартино умер 15 ноября 2000 года в возрасте 79 лет.

Статистика

Клубная

Международная

Аргентина

Италия

Достижения

Командные 
 Чемпион Южной Америки (2): 1945, 1946
 Чемпион Аргентины (1): 1946
 Чемпион Италии (1): 1949/50
 Чемпион Уругвая (2): 1950, 1952

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Аргентины: 1942 (26 голов)

В искусстве 
Мартино упоминается в танго : «Мамочка, Мамочка, я заработаю деньги! Я буду Балдонедо, Мартино, Бойе…».

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Ассоциации футбола Аргентины
 Martino: el adiós a un mago de la pelota
 
 
 Профиль на infofutbol.com.ar
 Профиль на 11v11.com
 Профиль на atilio.uy
 Голы Ринальдо

Футболисты Аргентины
Футболисты Италии
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Серро»
Игроки ФК «Ювентус»
Чемпионы Южной Америки по футболу